

Geografia 
 Spagna
 Labastida – comune nella comunità autonoma dei Paesi Baschi

Persone 
 Francisco Labastida – politico messicano
 Jaime Labastida – poeta messicano
 José Antonio Plancarte y Labastida – presbitero messicano fondatore delle Figlie di Maria Immacolata di Guadalupe, Servo di Dio della Chiesa cattolica
 Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos – arcivescovo cattolico messicano